Рівновага, також баланс ( — ваги від  — рівність, рівновага двох чаш вагів) — стійке положення кого-, чого-небудь у просторі; система операцій взаємопов'язаних показників, які характеризують співвідношення або рівновагу в явищах або процесах, що періодично змінюються, найбільш узагальнена система науково обґрунтованих економічних показників, які відображають масштаби і темпи господарської діяльності.

Біологія 
 Гомеостаз — здатність відкритої системи, особливо живих організмів, регулювати своє внутрішнє середовище
 Еквілібріоцепція — відчуття рівноваги, присутнє у людей і тварин.
 Рівноважне розгортання — процес розгортання білка або молекули РНК шляхом поступової зміни середовища
 Генетична рівновага (генетичний баланс) — теоретичний стан, при якому популяція не еволюціонує.
 Пунктуована рівновага (переривчастий баланс) — теорія еволюційної біології.
 Седиментаційна рівновага — аналітичний метод ультрацентрифугування для вимірювання молекулярних мас білків у розчині.
 Теорія рівноваги (біогеографія островів) — теорія Макартура–Вілсона, що пояснює характер біорізноманіття екологічних островів
 Осмотичний баланс

Фізика 
 Механічна рівновага, також відома як статична рівновага — стан тіла, що знаходиться у спокої, або рухається рівномірно, в якому сума сил і моментів, що діють на нього, дорівнює нулю. Стан нерухомості, спокою, в якому перебуває яке-небудь тіло під дією рівних, протилежно направлених сил.
 Механічна рівновага — стан, при якому сума сил і крутного моменту на кожну частинку в системі дорівнює нулю
 Урівноважуючий пристрій в механічних системах, наприклад, для урівноваження обертових мас у приводах.
 Термодинамічна рівновага — стан системи, в якому його внутрішні процеси не приводять до змін макроскопічних параметрів (таких, як і тиск).
 Термодинамічна рівновага — стан термодинамічної системи, яка перебуває в тепловій, механічній і хімічній рівновазі. Коли кажуть, що система просто «перебуває в рівновазі», часто це мається на увазі.
 Балансуюча сила — яка утримує будь-який об'єкт нерухомим і діє практично на всі нерухомі об'єкти у світі.
 Фігури балансування Землі та планет (фізична геодезія)
 Розподіл режиму рівноваги — стан передачі оптичного волокна або хвилеводу, в якому режим поширення не змінюється з відстанню вздовж волокна або змінюється режим запуску
 Гідростатична рівновага — стан системи, в якому стиснення внаслідок сили тяжіння врівноважується силою градієнта тиску.
 Гіперболічна точка рівноваги — математичне поняття у фізиці
 Радіаційна рівновага — стан, коли випромінювана енергія врівноважується поглиненою енергією.
 Секулярна рівновага — стан радіоактивних елементів, при якому швидкість утворення дочірнього ядра врівноважується його власною швидкістю розпаду

Хімія 
 Хімічна рівновага — положення, в якому хімічна реакція протікає з тією ж швидкістю, як і зворотна реакція, і в результаті не відбувається зміни кількості кожного компонента.
 Дифузійна рівновага — коли концентрації кожного типу частинок перестали змінюватися.
 Теплова рівновага — стан, в якому об'єкт і його оточення припиняють обмін енергією у вигляді тепла, тобто вони мають однакову температуру.
 Рівновага Гіббса Доннана — розподіл іонних форм між двома іонними розчинами, розділеними напівпроникною мембраною або межею.
 Динамічна рівновага — стан, при якому два оборотні процеси відбуваються з однаковою швидкістю.
 Константа рівноваги — величина, що характеризує хімічну рівновагу в хімічній реакції.
 Рівноважне розподілення — тип хроматографії, який зазвичай використовується в ГХ
 Квазістатична рівновага — квазірівноважний стан термодинамічної системи, близький до рівноваги в певному значенні або ступені
 Рівновага Шленка — хімічна рівновага, названа на честь свого першовідкривача Вільгельма Шленка, яка має місце в розчинах реактивів Гріньяра.
 Рівновага розчинності — будь-яка хімічна рівновага між твердим і розчиненим станами сполуки при насиченні
 Рівновага пара-рідина — коли швидкості конденсації та випаровування матеріалу рівні.

Економіка 
Баланс (економіка):
 В бухгалтерії — «порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, в якій зафіксовано цей підсумок»; «співвідношення між взаємозв'язаними частинами, сторонами чого-небудь, між тим, що надходить і що витрачається».
 Баланс бухгалтерський — основний звітний документ, що відображає фінансово-майновий стан підприємства на певну дату: його активи, зобов'язання і власний капітал.
 Баланс платіжний
 Баланс торговий
 Модель міжгалузевого балансу
 Ліквідаційний баланс
 Баланс газового покладу матеріальний
 Баланс енергії у видобувній свердловині
 Баланс корисних компонентів
 Баланс нафти (газу)
 Баланс паливний
 Баланс підземних вод
 Рівновага, урівноваження. Рівність між кількістю речовини (в одиницях маси), що надходить на яку-небудь технологічну або ін. операцію та сумарною її кількістю, яка виходить з неї, наприклад, з продуктами розділення, переробки, збагачення: Go = G1+G2+…+Gi або у відсотках: 100 = x1+x2+…+xi.
 Рівновага в економіці (економічна рівновага, економічний баланс) — ситуація, в якій всі чинники, що роблять вплив на економічну змінну, повністю врівноважують один одного таким чином, що змінна величина в результаті не змінюється (наприклад Рівноважна ціна — ціна, за якої пропонована кількість дорівнює кількості попиту); статична рівновага (економіка), перетин попиту та пропозиції на будь-якому ринку.
 Конкурентна рівновага (конкурентний баланс) — економічна рівновага, коли всі покупці та продавці малі відносно ринку.
 Теорія загальної рівноваги — розділ теоретичної мікроекономіки, який вивчає кілька окремих ринків.
 Міжчасовий баланс — поняття балансу в часі.
 Рівновага Ліндаля — метод, запропонований Еріком Ліндалем для фінансування суспільних благ
 Часткова рівновага (пропозиція і попит) — рівноважна ціна та кількість, які випливають із перетину попиту та пропозиції на конкурентному ринку.
 Рівновага Раднера — економічна концепція, визначена економістом Роєм Раднером у контексті загальної рівноваги.
 Рекурсивна конкурентна рівновага — концепція економічної рівноваги, пов'язана з динамічною програмою.
 Рівновага сонячних плям (баланс сонячних плям) — економічна рівновага, при якій нефундаментальні фактори впливають на ціни або кількість.
 Рівновага неповної зайнятості —ситуація в кейнсіанській економіці з постійним дефіцитом відносно повної зайнятості та потенційного виробництва.

Теорія ігор 
 Рівновага Неша у теорії ігор — оптимальна стратегія для всіх гравців в грі, направлена на те, що жоден гравець не зможе отримати прибуток, міняючи свою стратегію, поки всі інші не змінять свої стратегії.
 Корельована рівновага — концепція рішення в теорії ігор, яка є більш загальною, ніж добре відома рівновага Неша
 Near Perfect Equilibrium — вдосконалення рівноваги Неша для довгих ігор завдяки Еріку ван Дамму
 Послідовна рівновага — уточнення рівноваги Неша для ігор на довжину завдяки Девіду М. Крепсу та Роберту Вілсону
 Симетрична рівновага — в теорії ігор, рівновага, коли всі гравці використовують однакову стратегію.
 Ідеальний баланс хиткої руки припускає, що гравці через «ковзання руки» або тремтіння можуть вибрати ненавмисні стратегії
 Належний баланс (самобаланс) завдяки Роджеру Б. Майерсону, де дорогі поштовхи відбуваються з меншою ймовірністю

В переносному значенні 
Рівновага в переносному значенні — стійке співвідношення між чим-небудь, урівноваження одного іншим.

Інше 
 Соціальна рівновага — система, в якій між її взаємозалежними частинами існує динамічний баланс роботи.
 Рівноважна вологість (баланс вологості) — вологість, при якій деревина не набирає і не втрачає вологу
 Точка балансу (точка рівноваги) — вузол в математиці
 Рефлексивна рівновага — стан рівноваги або узгодженості між набором переконань, досягнутих у процесі обмірковуваного взаємного пристосування

Примітки

Посилання